Пантеле́й (Пантелеймо́н) Сазо́нов:
 Сазонов, Пантелей Семёнович (1936—1992) — первый атаман Приднестровья.
 Сазонов, Пантелеймон Петрович (1895—1950) — советский режиссёр мультипликационных фильмов, сценарист.